Никелин:

 Никелин — красный никелевый колчедан.
 Никелин — сплав меди с никелем с примесями марганца, железа и цинка.